Somme-i csata, a francia-spanyol háború egyik csatája 1636-ban
Somme-i csata, az első világháború egyik legnagyobb csatája volt a nyugati fronton 1916-ban